Christian Laborde (1955-), écrivain français ;
 Christian Laborde  (1957-), guitariste français.